Giorgia Todrani, een Italiaanse zangeres bekend onder haar artiestennaam Giorgia
Giorgia (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie van de grasmotten (Crambidae)